Вале́рий Ива́нович Попко́в ( — 12 декабря 1984) — советский электротехник, доктор технических наук, академик АН СССР. Герой Социалистического Труда (1978), лауреат Государственной премии СССР (1983).

Биография 

Родился в Москве в семье служащего. Русский. Окончил 10 классов средней школы.

Учился в Московском механико-машиностроительном институте имени Н. Э. Баумана, окончил его в 1930 году. После окончания работал инженером на шахте в городе Днепродзержинске и на металлургическом заводе в Днепропетровске.

С 1932 года работал в Москве во Всесоюзном электротехническом институте имени В. И. Ленина. В 1934 году вышел его отчёт о научно-исследовательской работе, в котором были заложены основы будущих исследований по коронному разряду в воздухе и при очистке газов в электрофильтрах.

С 1936 года руководил высоковольтной лабораторией Конструкторского бюро Народного комиссариата боеприпасов СССР.

В 1943 году Валерий Иванович поступил в аспирантуру Энергетического института имени Г. М. Кржижановского Академии наук СССР (ЭНИН). Одновременно работал в НИИОГАЗ.

В 1946 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Исследование электрического поля коронирующих проводов и теория потерь энергии на биполярную корону на высоковольтных линиях передачи постоянного тока». Она была признана удовлетворяющей требованиям докторской диссертации, и после повторной защиты в 1947 году ему была присуждена степень доктора технических наук. С октября 1948 года — старший научный сотрудник. В 1951 году вступил в КПСС.

23 октября 1953 года был избран членом-корреспондентом АН СССР по Отделению технических наук (электротехника), а 1 июля 1966 года стал действительным членом (академиком) АН СССР по Отделению физико-технических проблем энергетики.

В 1957 году занял должность заместителя директора ЭНИН, с 1959 года заведовал организованной им лаборатории высоких напряжений ЭНИН.

В 1963 году в связи с реорганизацией АН СССР и соответственно Отделения технических наук АН СССР было образовано Отделение физико-технических проблем энергетики АН СССР (ОФТПЭ). В марте 1965 года Валерий Иванович стал заместителем, а марте 1980 года — академиком-секретарём ОФТПЭ. С 1968 года по 1979 год был членом президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК).

С 1974 года по 1978 год Валерий Иванович занимал пост Президента Международной электротехнической комиссии (МЭК), в 1978 году стал вице-президентом МЭК.

Основные работы Попкова были посвящены исследованиям коронного разряда на проводах ЛЭП, электрического разряда в газах и грозозащиты ЛЭП. Внёс значительный вклад в разработку теории короны постоянного и переменного тока. Разработал аналитический метод расчёта электрического поля с объёмным зарядом. Валерий Иванович руководил и принимал непосредственное участие в создании оригинального антенного метода измерения потерь электроэнергии на корону ЛЭП переменного тока. В 1960-е годы способствовал становлению нового научного направления в электротехнике — электронно-ионной технологии, использующей перенос частиц в электрическом поле для выполнения покрытий, сепарации и улучшения свойств материалов. В 1970-1980 годах им выполнены обосновывающие исследования электрической прочности элегаза с целью разработки элегазового электрооборудования.

Также Попков внёс большой организационный и научно-технический вклад в развитие отечественной газоочистки. С 1961 года он являлся бессменным главным редактором журнала «Известия Академии наук СССР. Энергетика и транспорт», многие годы был председателем Научного совета АН СССР по проблеме «Научные основы электрификации и электроэнергетики», организатором и председателем Совета ГКНТ по проблеме «Сильные электрические поля в технологических процессах», являлся членом правления Всесоюзного общества «Знание», принимал активное участие в подготовке научных и научно-педагогических кадров в Московском энергетическом институте.

Академик Попков активно участвовал в работе почти всех международных форумов по энергетике, электротехнике, газовому разряду, конференций и симпозиумов по явлениям в ионизованных газах, разрядам в газах, по вопросам технологического использования сильных электрических полей. Научные семинары с его участием пользовались определённой известностью среди специалистов-«высоковольтников».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 февраля 1978 года за большие заслуги в развитии советской науки Попкову Валерию Ивановичу присвоено звание Героя Социалистического Труда.

До конца своих дней работал в Энергетическом институте имени Г. М. Кржижановского. Жил в Москве.

Скончался Валерий Иванович Попков 12 декабря 1984 года. Был похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Награды 
 Медаль «Серп и Молот» (03.02.1978)
 Два ордена Ленина (08.08.1967; 03.02.1978)
 орден Октябрьской Революции (29.03.1974)
 орден Трудового Красного Знамени (27.03.1954)
 медали
 Государственная премия СССР (1983)
 Премия АН СССР имени П. Н. Яблочкова

Примечания

Ссылки 

 
 
 Биография Валерия Ивановича Попкова на сайте  МГТУ имени Баумана

Лауреаты премии имени П. Н. Яблочкова АН СССР
Энергетики СССР
Члены КПСС
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Выпускники МЭИ